La Grange es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 La Grange (condado de Monroe, Wisconsin)
 La Grange (condado de Walworth, Wisconsin)

en:Lagrange (disambiguation)#Places